Nordland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nordland Township (Aitkin County, Minnesota)
 Nordland Township (Lyon County, Minnesota)
 Nordland Township (South Dakota)